Область Осіма — адміністративна одиниця в Японії, в префектурі Хоккайдо. 2010 року реорганізована в округ Осіма.
 Область Осіма — адміністративна одиниця в Японії, в префектурі Токіо.